Das World Pool Masters 2009 war die siebzehnte Auflage eines jährlich veranstalteten Poolbillardturniers. Es wurde vom 8. bis zum 10. Mai 2009 im The Riviera in Winchester, USA ausgetragen. Das Turnier wird vom Veranstalter Matchroom Sport organisiert und von PartyPoker.net gesponsert. 

Sieger des Turniers wurde Darren Appleton aus England, der sich im Finale gegen den Niederländer Nick van den Berg mit 8:4 durchsetzen konnte.

Regeln 

Für das World Pool Masters werden 16 der besten Poolbillardspieler der Welt eingeladen. Gespielt wird in der Poolbillardvariante 9-Ball. Es wird eine Shot clock von 35 Sekunden festgelegt. Wenn ein Spieler bis dahin seinen Stoß nicht ausgeführt hat, gibt es Foul und "Ball in Hand" für den Gegner.

Gespielt wird mit Siegerbreak, d. h. der Spieler, der das vorherige Spiel gewonnen hat, darf beim folgenden Spiel anstoßen.

Mit der Koreanerin Yu Ram Cha wurde auch eine Frau eingeladen; ähnlich wie beispielsweise 2007, als Jasmin Ouschan dabei war. Kurz vor Beginn des Turniers wurde bekanntgegeben, dass der ursprünglich eingeladene Kanadier Alain Martel durch seinen Landsmann Tyler Edey ersetzt wird, weil es bei Martel Probleme mit dem notwendigen Visum gab.

Turnierverlauf

Preisgelder 

Insgesamt werden 62.000 US-$ ausgeschüttet.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Turnierhomepage

2009
Poolbillardveranstaltung 2009
Billardturnier in Winchester (Nevada)